Het ATP-toernooi van Los Angeles ook bekend als "Farmers Classic" werd van 26 juli tot en met 1 augustus gespeeld in de Amerikaanse stad Los Angeles. De wedstrijden werden gespeeld op de hardcourtbanen van het Los Angeles Tennis Center.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

ATP-toernooi van Los Angeles
Los Angeles